Ceccardi – cognome italiano
 Ceccardo Roccatagliata Ceccardi – poeta italiano
 Rino Ceccardi – ex calciatore italiano
 Susanna Ceccardi – politica italiana